Груэ () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Груэ — коммуна в губернии Хедмарк в Норвегии.
 Черрето-Груэ — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.